Il singolare del torneo di tennis Open de Rennes 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Tobias Summerer 1-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Dick Norman (quarti di finale)
 Olivier Patience (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
 Konstantinos Economidis (primo turno)

 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Jean-Christophe Faurel (semifinali)
 Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2006